Робин Худ се може односити на:

Робин Худ, јунак из енглеских средњовековних народних прича
Робин Худ, амерички филм из 1912
Робин Худ, црно-бели, неми амерички филм из 1922
Робин Худ, амерички анимирани филм из 1973. године
Робин Худ: Краљ лопова, авантуристички филм из 1991
Робин Худ, филм из 2010. снимљен на основу легенде о Робину Худу